Op de US Open 2011 speelden de mannen in het dubbelspel van 30 augustus tot en met 10 september. Titelverdedigers waren de broers Bob en Mike Bryan.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website US Open
 Main Draw

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2011